Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1976 was de 18e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Vijftien landen namen deel aan dit toernooi dat van 21 april tot en met 8 mei 1976 in Thailand werd gespeeld. Noord-Korea en Iran werden beide winnaar van het toernooi, in de finale werd het 0–0. Zuid-Korea derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1976
Voetbal in Thailand
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Thailand